

События 

 Зима — герцог Бернхард II Саксонский поднимает восстание против императора Генриха II.
 Весна — визит папы Бенедикта VIII в Германию.
 24 апреля — папа Бенедикт VIII освятил монастырь Святого Стефана в Бамберге.

События без точных дат 
 Основан Бигорский монастырь (на территории современной Северной Македонии).
 Генрих II совершил поход против Балдуина Фландрского; германскими войсками захвачен Гент.
 Леон получил фуэро (муниципальную хартию).
 На площадях Тулузы казнены альбигойские еретики.
 Царём Армении стал Ованес-Смбат. По некоторым данным, это произошло в 1021 году. Его правление длилось до 1041 года.
 Победа корейцев над киданями и установление границы по реке Ялу.
 Печенеги совершили молниеносный набег на русские земли. Ярослав Владимирович не успел своевременно среагировать, и печенеги, захватив богатую добычу «… и много зла сотворивши, ушли восвояси».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1020 году
 Вильям Фиц-Осберн, соратник Вильгельма Завоевателя.
 Владимир Ярославич, новгородский князь.
 Го Си, китайский живописец и теоретик искусства.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1020 году
 Лейф Эрикссон, скандинавский мореплаватель и правитель Гренландии.
 Гагик I, царь Анийского царства.
 Фирдоуси, персидский поэт.

См. также

Примечания